Regan kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Tate Regan
 C. Tate Regan

Robotskapade auktorsförkortningar